Nella stagione 1973-1974 la Promozione era il quinto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Qui vi sono le statistiche relative al campionato in Friuli-Venezia Giulia.

Il campionato è strutturato in vari gironi all'italiana su base regionale, gestiti dai Comitati Regionali di competenza. Promozioni alla categoria superiore e retrocessioni in quella inferiore non erano sempre omogenee; erano quantificate all'inizio del campionato dal Comitato Regionale secondo le direttive stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma flessibili, in relazione al numero delle società retrocesse dal Campionato Interregionale e perciò, a seconda delle varie situazioni regionali, la fine del campionato poteva avere degli spareggi sia di promozione che di retrocessione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati
 Le domeniche 24 febbraio ed 3 marzo sono state dedicate ai recuperi. Nell'ultima giornata c'era in programma lo scontro diretto Ponziana-Maniago: la gara è stata anticipata a sabato 18 maggio e disputata allo Stadio Giuseppe Grezar, casa della  (il "Giorgio Ferrini" non avrebbe potuto accogliere le 10.000 persone circa che sono accorse), ai padroni di casa bastava un pareggio e pareggio fu.

Classifica marcatori

Coppa Italia Dilettanti

 Non partecipano: CMM N.Sauro, Cormonese, Corno, Maniago, Spilimbergo e Torviscosa. Per raggiungere le 14 partecipanti sono state aggregate dalla Prima Categoria: Fontanafredda (dal girone A), Aquileia, Itala e Ronchi (dal girone B)

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|PRIMO TURNO2 e 9 settembre 1973

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SECONDO TURNO16 e 23 settembre 1973

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|TRENTADUESIMI DI FINALE1 novembre e 30 dicembre 1973

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SEDICESIMI DI FINALE20 e 27 gennaio 1974

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|OTTAVI DI FINALE19 marzo e 25 aprile 1974

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|QUARTI DI FINALE23 maggio e 2 giugno 1974

|-

Note

Bibliografia 
 Annuario 1973-1974 della F.I.G.C. - Roma (1974)
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia